Кювервіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Кювервіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Кювервіль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос